Тази статия описва представянето на юношеските отбори на ПФК Левски (София) през сезон 2008/2009 година.

Юноши старша „А“

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация:

Държавно първенство 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Юноши старша „Б“

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Класиране 

Забележка: Локомотив (София) е изваден от групата след XIII кръг за три неявявания. Резултатите му се зачитат, а на противниците му до края на сезона се присъждат служебни победи с 3:0.

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Купа на БФС 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Юноши младша „А“

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Класиране 

Забележка: Люлин (София) се отказват от участие през пролетния полусезони. Резултатитеим до този момент се зачитат, а в оставащите мачове им се присъждат служебни загуби с 3:0.

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация:

Държавно първенство 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Юноши младша „Б“

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Купа на БФС 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Деца „А“

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация:

Държавно първенство 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Деца „Б“

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Класиране 

Забележка: Мировяне (Мировяне) и Подуяне (София) се отказват от участие през пролетния полусезони.Резултатите им до този момент се зачитат, а в оставащите мачове им се присъждат служебни загуби с 3:0.

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Купа на БФС 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

2008/2009 (юноши)